Deep River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Deep River Township (Iowa)
 Deep River Township (Michigan)
 Deep River Township (North Dakota)